Sólyomszem lehet
egy ásvány, lásd Tigrisszem
James Fenimore Cooper Bőrharisnya-sorozatának regényhőse
Sólyomszem: teniszmérkőzéseken a vitatott esetek eldöntését szolgáló technikai berendezés
Clint Barton Marvel-képregényszereplő
Sólyomszem (2021) amerikai sorozat